Doğanlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Doğanlı (Ayancık), Ortschaft im Landkreis Ayancık der türkischen Provinz Sinop
 Doğanlı (Dinar), Ortschaft im Landkreis Dinar der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Doğanlı (Düzce), Ortschaft in der türkischen Provinz Düzce
 Doğanlı (Kızıltepe), Ortschaft im Landkreis Kızıltepe der türkischen Provinz Mardin
 Doğanlı (Mazgirt), Ortschaft im Landkreis Mazgirt der türkischen Provinz Tunceli
 Doğanlı (Nusaybin), Ortschaft im Landkreis Nusaybin der türkischen Provinz Mardin
 Doğanlı (Sorgun), Ortschaft im Landkreis Sorgun der türkischen Provinz Yozgat
 Doğanlı (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Doğanlı (Yıldızeli), Ortschaft im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas
 Doğanlı (Yüksekova), Dorf im Landkreis Yüksekova der türkischen Provinz Hakkâri